I is de negende letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:
In de scheikunde
 I, het chemisch element jodium (<Latijn: iodium)
 i, de Van 't Hofffactor (vernoemd naar Jacobus van 't Hoff) in de fysische chemie. Zie ook Vriespuntsdaling

In de wiskunde
 i (i² = -1), het imaginaire deel van een complex getal; zie imaginaire eenheid
 I, aanduiding voor het gesloten eenheidsinterval [0,1]
 I, symbool voor de eenheidsmatrix

Overig
 I, het getal 1 als Romeins cijfer
 I, symbool voor elektrische stroom
 I, symbool voor traagheidsmoment
 i, symbool voor overbrengingsverhouding
 Ï of Î, een in het Latijns alfabet voorkomende letter
 I, in afkortingen voor "internationaal"
 <i> (van het Engelse italic), cursief weergegeven tekst in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 I, de landcode op motorvoertuigen uit Italië
 I (band), een Noorse heavymetalband
 I (kana), Japanse kana, Hepburn-romanisatie van い of イ
 I (single), een single van Kendrick Lamar
 i (krant), een Brits dagblad
 Het jaar 1 van de gangbare jaartelling
 Het jaar I van de Franse republikeinse kalender
 een kleine i wordt vaak gebruikt voor een plaats waar men informatie kan krijgen

Zie ook 
 I (letter)
 І